Шепели — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шепели — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Шепели — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Шепели — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Шепели — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Шепели — деревня в Кашинском районе Тверской области.

Украина 
 Шепели — село в Великобагачанском районе Полтавской области.